

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Juszczyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Środa Śląska 
 Juszczyn – wieś w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Maków Podhalański